Château de Montlaur est le nom des châteaux présents à :
 Montlaur, en Haute-Garonne ;
 Montaud, dans l'Hérault : le château de Montlaur (Montaud);
 Château d'Aubenas, en Ardèche.